Израелћани могу бити:
 Израелци
  (Израелићани, Израиљци)